BHM steht als Abkürzung für:

 Berg- und Hüttenmännische Monatshefte, deutsche Fachzeitschrift
 Bernisches Historisches Museum
 Big Handsome Man, siehe Fat Admiring
 Birmingham-Shuttlesworth International Airport in Birmingham, Alabama (IATA-Code)

Abkürzung